Das Mesh (engl. für Masche) ist eine Einheit der Gewebefeinheit in vielen englischsprachigen Ländern (siehe angloamerikanisches Maßsystem) und wird hauptsächlich für Siebe angewendet. Zur Berechnung der Maschenweite aus dem Mesh sind Kenntnisse über die Drahtstärke notwendig. Gleichzeitig bezeichnet das Mesh auch die Korngröße von entsprechend gesiebtem Material.

Ein Sieb mit fünf Maschen pro Zoll (25,4 mm) hat einen Wert von 5 mesh. Da noch die Dicke der Maschendrähte zu berücksichtigen ist, entsprechen 5 mesh allerdings nicht einer Korngröße von einem Fünftel Zoll (5,1 mm), sondern einer von 4,0 mm (also 78 % von 1/5 Zoll); einer Korngröße von 10 mesh entspricht ein Korndurchmesser von 2,0 mm.

Bei großen Mesh-Zahlen gibt es erhebliche Abweichungen zwischen den Korngrößen je nach zugrunde gelegter Norm. So entsprechen 100 mesh (d. h. eine Masche nach jeweils 0,254 mm) zwar häufig einer Korngröße von 0,149 bis 0,150 mm (59 %), können aber auch je nach Zweck, Behörde und Land z. B. auch festgelegt sein mit
 0,162 mm (64 %, FEPA-Norm P100 für Schleifpapiere)
 0,129 mm (51 %, FEPA-Norm F100 für Schleifkörper) oder
 0,125 mm (49 %, J100 nach der japanischen Norm JIS R6001).
Schleifmittel mit Korngrößen um 0,013 mm sind zwar den am Mesh orientierten Bezeichnungen P1500 (77 %), F600 (31 %) und J1200 (61 %) zugeordnet. Die Anzahl der Maschen pro Zoll variiert hier jedoch schon fast um den Faktor 3. Ein Vergleich ohne entsprechende Tabelle oder genaue Kenntnis der jeweiligen Normen ist in diesen Größenordnungen nicht mehr möglich.

Nimmt man einen Fehler von maximal 25 % in Kauf, dann können die Korngrößen zwischen 5 und 100 mesh jedoch mit 16,2 mm geteilt durch den Mesh-Wert gut abgeschätzt werden.

Zur Umrechnung von Mesh in Millimeter gibt es keine Formeln, wohl aber in der jeweiligen Norm entsprechende Tabellen.

Die Meshzahl wird auch zur Klassifizierung von Siebdruckgeweben eingesetzt.

Bei netzartigen Geweben, z. B. Moskitonetzen, wird oft auch die Anzahl der Öffnungen pro Fläche in Mesh pro Quadratzoll angegeben, also nicht als reziproke Länge, sondern als reziproke Fläche.

Weblinks 
 Umrechnungstabelle U,S, Mesh in Zentimeter und Mikrometer
 Sieve Size No, (Siebgrößennummer) in US mesh, µm (ASTME II) und µm (FEPA): 

Angloamerikanische Einheit
Maßeinheit (Textilwesen)